Anna Josepha King (1765-1844) – moglie di Philip Gidley King e madre di Phillip Parker King
 Anna King (1937-2002) – cantante statunitense
 Anna King (1984) – artista scozzese

Pagine correlate 
 Anna (disambigua)
 King